Bieg na 1500 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 rozegrano 21 lutego w hali Vikingskipet. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została reprezentantka Austrii Emese Hunyady.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994